Uline puede referirse a:

 Edwin Burton Uline, botánico estadounidense.
 Uline, empresa estadounidense de insumos industriales.